— четвёртый мэйджор-сингл японской идол-группы Shiritsu Ebisu Chugaku. Вышел в Японии 5 июня 2013 года на лейбле Defstar Records.

История 
«Te o Tsunagō / Kindan no Karma» — двусторонний сингл (с двумя сторонами «А»). Он был издан на CD в трёх версиях: лимитированной «А», лимитированной «Б» и «Субкультурной» (обычной).

Песни «Sakura-go-round» и «Te o Tsunagou» были закрывающими темами во втором сезоне аниме-сериала «Покемон: Чёрное и Белое». «Sakura-go-round» — с 25 по 38 серию, а «Te o Tsunagou» — с 39 по последнюю и в экстра-эпизоде.

Состав 
Shiritsu Ebisu Chugaku:
 Мидзуки, Рика Маяма, Нацу Анно, Аяка Ясумото, Аяка Хирота, Мирэй Хосино, Хироно Судзуки, Рина Мацуно, Хината Касиваги

Список композиций

Лимитированное «Покемоновское издание» («А»)

Лимитированное «Карменное издание» («Б»)

«Субкультурное издание» (обычное)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Рецензии
 Shiritsu Ebisu Chugaku «Te o Tsunagou / Kindan no Karma» — Rolling Stone Japan
 Видеоклипы
 
 

Синглы Shiritsu Ebisu Chugaku
Песни 2013 года
Синглы Defstar Records
Синглы 2013 года
Аниме «Покемон»